Zbigniew Czajkowski – polski piłkarz
 Zbigniew Czajkowski – polski szermierz
 Zbigniew Czajkowski-Dębczyński – powstaniec warszawski, inżynier
 Zbigniew Czajkowski – poseł na Sejm PRL
 Zbigniew Czajkowski – polski malarz